Synonchium är ett släkte av rundmaskar. Synonchium ingår i familjen Selachinematidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Synonchium